El Torneig de Wimbledon 2013, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2013, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 127a edició es va celebrar entre 24 de juny i el 7 de juliol de 2013 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 El tennista escocès Andy Murray va guanyar per primera vegada aquest torneig després de la final disputada l'any anterior, i va representar el seu segon títol de Grand Slam. Murray va esdevenir el primer tennista britànic en guanyar a Wimbledon des de Fred Perry l'any 1936, 77 anys després.
 La francesa Marion Bartoli va guanyar el seu primer títol de Grand Slam millorant el seu millor resultat que fou la final disputada a Wimbledon l'any 2007. Aquest era el 47è torneig Grand Slam que disputava en la seva carrera i va significar la tennista que va tardar més a guanyar el seu primer títol de Grand Slam en l'Era Open.
 Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar el quart títol de Grand Slam consecutiu tenint en compte el US Open 2012 i els tres primers Grans Slams del 2013 (Open d'Austràlia 2013 i Roland Garros 2013) amb l'afegitó de la medalla d'or olímpic, completant així el Golden Slam però no en un any natural, fita que no havia aconseguit cap parella en la història del tennis. Aquest va representar el seu quinzè títol de Grand Slam com a parella.
 La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la xinesa Peng Shuai van guanyar el seu primer títol de Grand Slam, i Hsieh va representar la primera tennista de la República de la Xina en guanyar un títol de Grand Slam.
 La parella mixta formada per la francesa Kristina Mladenovic i el canadenc Daniel Nestor van guanyar el seu primer títol com a parella després d'haver disputat un torneig abans i ser finalistes al Roland Garros 2013. Aquesta va representar el primer Grand Slam de Mladenovic i el tercer de dobles mixtos de Nestor.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va situar la seva ratxa de victòries consecutives en 34, ja que l'alemanya Sabine Lisicki la va derrotar a quarta ronda. Aquesta és la segona millor ratxa de victòries consecutives en el circuit WTA del .

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Final)
  Andy Murray (Campió)
  Roger Federer (2a ronda)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Rafael Nadal (1a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (2a ronda)
  Tomáš Berdych (Quarts de final)
  Juan Martín del Potro (Semifinals)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Marin Čilić (2a ronda)
  Stanislas Wawrinka (1a ronda)
  Kei Nishikori (3a ronda)
  Tommy Haas (4a ronda)
  Janko Tipsarević (1a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (1a ronda)
  Milos Raonic (2a ronda)
  John Isner (2a ronda)
  Gilles Simon (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (4a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Juan Mónaco (3a ronda)
  Andreas Seppi (4a ronda)
  Jerzy Janowicz (Semifinals)
  Benoît Paire (3a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (3a ronda)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  Jérémy Chardy (3a ronda)
  Grígor Dimitrov (2a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Julien Benneteau (2a ronda)
  Tommy Robredo (3a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (4a ronda)
  Viktória Azàrenka (2a ronda)
  Maria Xaràpova (2a ronda)
  Agnieszka Radwańska (Semifinals)
  Sara Errani (1a ronda)
  Li Na (Quarts de final)
  Angelique Kerber (2a ronda)
  Petra Kvitová (Quarts de final)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Maria Kirilenko (1a ronda)
  Roberta Vinci (4a ronda)
  Ana Ivanović (2a ronda)
  Nàdia Petrova (1a ronda)
  Samantha Stosur (3a ronda)
  Marion Bartoli (Campiona)
  Jelena Janković (2a ronda)
  Sloane Stephens (Quarts de final)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Kirsten Flipkens (Semifinals)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  Sorana Cîrstea (2a ronda)
  Sabine Lisicki (Final)
  Peng Shuai (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova (3a ronda)
  Varvara Lepchenko (1a ronda)
  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Tamira Paszek (1a ronda)
  Alizé Cornet (3a ronda)
  Mona Barthel (2a ronda)
  Romina Oprandi (1a ronda)
  Klára Zakopalová (3a ronda)

Dobles masculins 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
  Marcel Granollers /  Marc López (1a ronda)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (3a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Semifinals)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quarts de final)
  Maks Mirni /  Horia Tecau (3a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (Quarts de final)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (3a ronda)
  Santiago González /  Scott Lipsky (2a ronda)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (Quarts de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Final)
  Michael Llodra /  Nicolas Mahut (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Edouard Roger-Vasselin (Semifinals)
  Lukasz Kubot /  Marcin Matkowski (3a ronda)
  Treat Huey /  Dominic Inglot (3a ronda)

Dobles femenins 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (3a ronda)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Quarts de final)
  Nàdia Petrova /  Katarina Srebotnik (Quarts de final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (3a ronda)
  Liezel Huber /  Sania Mirza (3a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Kveta Peschke (Semifinals)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (Campiones)
  Anastassia Pavliutxénkova /  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskobóieva (2a ronda)
  Cara Black /  Marina Erakovic (2a ronda)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Final)
  Vania King /  Zheng Jie (3a ronda)
  Daniela Hantuchová /  Maria Kirilenko (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Anabel Medina Garrigues (1a ronda)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Quarts de final)

Dobles mixts 

  Lisa Raymond /  Bruno Soares (Final)
  Sania Mirza /  Horia Tecau (Quarts de final)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Semifinals)
  Andrea Hlavacková /  Maks Mirni (2a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (3a ronda)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (3a ronda)
  Zheng Jie /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Kristina Mladenovic /  Daniel Nestor (Campions)

  Raquel Kops-Jones /  Treat Huey (2a ronda)
  Cara Black /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (3a ronda)
  Kveta Peschke /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Lucie Hradecká /  Frantisek Cermak (2a ronda)
  Casey Dellacqua /  Scott Lipsky (3a ronda)
  Kimiko Date-Krumm /  David Marrero (3a ronda)
  Zheng Saisai /  Leander Paes (2a ronda)
  Marina Erakovic /  Ivan Dodig (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2013
Wimbledon 2013, Torneig de